Конджа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конджа, Али Хайдар (род. 1950) — турецкий политик.
 Конджа, Эндер (род. 1947) — турецкий футболист и футбольный тренер.